Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago González che ha battuto in finale Nicolás Massú 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolás Massú (finale)
 Robert Smeets (primo turno)
 Leonardo Mayer (semifinali)
 Ricardo Mello (primo turno)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Ricardo Hocevar (secondo turno)
 João Souza (secondo turno)
 Colin Ebelthite (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2008